Richardson kan syfta på:

Personer 

 Gunnar Richardson (född 1924), svensk politiker
 Jacob Richardson (1687 - 1759), assessor i antikvitetsarkivet, topograf och författare
 John Richardson (1787-1865), skotsk polarfarare
 Samuel Richardson (1689-1761), engelsk romanförfattare
 William Alexander Richardson (1811-1875), amerikansk politiker

Geografi

Antarktis 

 Richardson (berg),

USA 

 Richardson, Texas – Texas, Dallas County, 
 Richardson Highway – Alaska, USA

Se även
 Richardson Bay

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar